Elaphrus sibiricus  — вид жуки-жужелиц из подсемейства тинников. Распространён в России (в Хабаровском и Приморском краях, Амурской и Сахалинской областях, на юге Восточной Сибири, на южных Курильских островах — Кунашир, Шикотан), Монголии и Японии (Хоккайдо). Длина тела имаго 8,8—10 мм.

Примечания 

Тинники
Насекомые Азии
Животные, описанные в 1844 году